SIB kan syfta på: 

 Statens institut för byggnadsforskning
 Strid i bebyggelse
 Soft Inflatable Boat, på svenska gummibåt

nl:Studentenvereniging voor internationale betrekkingen